Epsilonema multispiiralum is een rondwormensoort uit de familie van de Epsilonematidae.

Desmodorida